Подлесная Андреевка — деревня в Шенталинском районе Самарской области. Входит в сельское поселение Салейкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на север от районного центра станции Шентала.

Население 
Постоянное население составляло 79 человек (мордва 63%, русские 26%) в 2002 году, 79 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района